Викто́рия Петро́вна Дайне́ко (род. 12 мая 1987, Кировский, Талды-Курганская область, Казахская ССР) — российская певица и актриса. Победительница «Фабрики звёзд-5» (2004) и «Фабрики звёзд. Возвращение» (2011).

Биография

Ранние годы 
Родилась 12 мая 1987 года в посёлке Кировский Талды-Курганской области.

Детство провела в Якутии, в городе Мирный. С детства мечтала стать эстрадной певицей, но взрослые не воспринимали её желание всерьёз. Родители Пётр и Евгения Дайнеко, программисты, отдали дочь в балет «Алмазы Якутии»; Дайнеко занималась танцами до 11-летнего возраста.
В школьные годы Дайнеко начала выступать на различных музыкальных площадках Мирного, преимущественно перепевая чужие хиты. Она делала успехи, поэтому её пригласили сначала в местную эстрадную группу «Отражение», а затем в группу под названием «Фаэтон»

В школьные годы занималась английским языком и поступила на факультет иностранных языков Московского авиационного института. В 17 лет приехала учиться в Москву, поступила в МАИ, где проучилась всего несколько месяцев, прежде чем попала на «Фабрику звёзд 5».

Карьера 
В 2004 году в возрасте 17 лет стала участницей телепроекта Первого канала «Фабрика звёзд 5» под руководством певицы Аллы Пугачёвой, где одержала победу и получила квартиру в Москве. В рамках телепроекта Вика исполнила две сольные песни — «Я буду лучше» (муз. О. Воляндо, сл. К. Арсенев) и «Лейла» (муз. И. Матвиенко, сл. И. Матвиенко, Ю. Бужилова). Был снят клип на песню «Снилось мне» (муз. А. Маршал, сл. К. Кавалерян), произведение с Дайнеко исполнял Александр Маршал.

После окончания телепроекта с Дайнеко начал серьёзную работу Игорь Матвиенко. Дебютный клип певицы на песню «Лейла» (муз. И. Матвиенко, сл. Ю. Бужилова) был снят в 2005 году в Таиланде. Далее последовали новые песни, с которыми Дайнеко выступала на различных площадках, новые клипы. Параллельно с этим развитием, жизнь Вики часто обсуждалась в прессе — в 2006 году у певицы был роман с солистом группы «Корни» Павлом Артемьевым. Но роман был недолгим, оставив после себя след — сюжет клипа на песню Дайнеко «Я просто сразу от тебя уйду» (муз. И. Матвиенко, сл. О. Ровная) по задумке режиссёра Виктора Придувалова, был тесно связан с клипом группы «Корни» на хит «Хочешь я тебе спою».

В начале 2007 года Дайнеко записала саундтрек к фильму «В ожидании чуда» — «Фильм не о любви» (муз. И. Матвиенко, сл. О. Ровная). Параллельно со съёмками фильма был снят видеоклип на эту песню. Осенью 2007 года была представлена в номинации «Лучшая исполнительница» в церемонии MTV Russia Music Awards, в итоге уступив певице МакSим. Также стала победительницей премии канала Fashion TV в номинации «Fashion-певица 2007 года».

В начале этого же года снялась для апрельского номера журнала Playboy, выступая в прямом эфире Станции 2.0, выражала сожаления по этому поводу. Позже говорила, что и она сама, и вся её семья фотосессией довольны.

В том же 2007 году участвовала в проекте «Ледниковый период» с Алексеем Ягудиным, с которым дошла до финала проекта. Совместно была записана песня «Иголка» (муз. И. Матвиенко, сл. О. Ровная), на которую был снят видеоклип. В 2007 году Дайнеко сыграла саму себя в эпизодической роли в телесериале «Счастливы вместе», а также озвучила главную героиню Панти в мультфильме «Ноев ковчег».

6 марта 2008 года был выпущен дебютный альбом «Иголка», который стал своеобразным «сборником хитов певицы», так как это был первый альбом за три года работы.

Зимой 2008 года принимала участие в телеигре «Кто хочет стать миллионером?» с Алексеем Ягудиным. Весной 2009 года принимала участие в проекте Первого канала «Две звезды 2009», где в паре с актёром Александром Олешко заняла 3 место.

В конце 2010 года озвучила главную героиню мультфильма «Рапунцель: Запутанная история».

В 2011 году участвовала в проекте «Фабрика звёзд. Возвращение», где соревновались выпускники «Фабрики звезд» разных лет. Вика входила в команду продюсера Игоря Матвиенко. Дайнеко победила в проекте, ей отдали предпочтение 19 % зрителей, принявших участие в голосовании.

12 мая 2014 года состоялась премьера клипа на сингл «Бей себя». 14 ноября 2014 года состоялась премьера второго и первого англоязычного альбома под названием «V».

В мае 2015 удостоилась звания «Заслуженный артист Карачаево-Черкесии».

В ноябре 2015 года вышла песня «Эти ночи», но уже в январе 2016 был снят клип на данную композицию.

В ноябре 2016 года на экраны вышел мультфильм «Тролли», одного из персонажей которого озвучила Виктория Дайнеко.

1 февраля 2019 года вышел новый альбом «Магнитные». 

На выборах в Государственную думу 2021 года возглавила предвыборный список партии «Зелёная альтернатива».

В 2023 году стала участницей седьмого сезона шоу «Три аккорда» на Первом канале.

В 2023 году приняла участие в 4 сезоне шоу «Маска» на НТВ в образе Феникса. В шестом выпуске, вышедшем в эфир 19 марта 2023 года маска Феникса была разоблачена.

Личная жизнь 
После романа с солистом группы «Корни» Павлом Артемьевым Дайнеко встречалась с другим представителем этого коллектива, певцом Дмитрием Пакуличевым. Их отношения закончились разрывом. В конце лета 2011 года начала встречаться с Алексеем Воробьёвым, с которым они были вместе вплоть до мая 2012 года.

С октября 2014 года встречалась с барабанщиком группы DrumCast Дмитрием Клейманом и 14 апреля 2015 вышла за него замуж. 3 октября 2015 года у пары родилась дочь Лидия. В 2017 году Дайнеко и Клейман развелись.

Работы

Дискография 
 2008 — «Иголка»
 2014 — «V»
 2018 — «Смайлы»
 2019 — «Магнитные»
 2021 ― «Я ― зима» (EP)

Видеоклипы

Фильмография

Награды и номинации

Санкции 
В конце марта 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, Латвия запретила Дайнеко въезд в страну из-за поддержки вторжения и оправдывания российской агрессии.

25 декабря 2022 года, как «участница провоенного митинга Владимира Путина», внесена в санкционные списки Украины.

29 января 2023 года внесена в санкционный список Канады как причастная к распространению российской дезинформации и пропаганды.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Виктории Дайнеко
 Профессиональная рецензия на альбом «Иголка»
 Виктория Дайнеко — голос новой принцессы Дисней «Рапунцель»
  

Фабрика звёзд (Россия)
Участники шоу талантов
Иммигрировавшие в Россию из Казахстана
Лауреаты премии «Золотой граммофон»
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине